Pósa Lajos (1850–1914) költő, író
 Pósa Lajos (1947) matematikus